Dalkurd FF (DFF) er en svensk-kurdisk fodboldklub fra Borlänge. Klubben blev grundlagt af kurdere den 26. september 2004. Klubben spillede sin første ligakamp i 2005 i Division 6. og Dalkurd betragtes som et "landshold" blandt kurdere. Klubben klatrede fra Division 6 til Division 1 på fem sæsoner. 

Klubben spiller fra 2018 i den bedste svenske fodboldliga, Allsvenskan

Dalkurd FF er forbundet til Dalarna Fodboldforbund.

Historie 

Klubben blev grundlagt år 2004 af kurdere fra Borlänge og startede som et socialt projekt. Formålet med klubben var at bidrage til de unge i Borlänge ved at tillbyde aktiviteter for dem. I den første sæson bestod truppen af en gennemsnitsalder på 17 år. Udover at bidrage til de unge havde formanden, Ramazan Kizil, en høj forventning fra fodboldspillere og det ultimative mål: Han ønskede at tage Dalkurd FF til de højere  niveauer i den svenske liga. Dalkurd vandt hver division de deltog i fra deres første sæson i 2005 og frem til 2009. Denne succes bragte dem en masse opmærksomhed i medierne, både i Sverige og i andre lande.

Klubben undgik snævert en katastrofe, da de skulle rejse hjem fra Spanien i marts 2015. Klubben havde oprindeligt til hensigt at flyve fra Barcelona til Düsseldorf på Germanwings Flight 9525, men ændrede deres bestilling i sidste øjeblik, da de besluttede at ventetid i Tyskland ville være for lang.  Flight 4U 9525 styrtede ned i de franske alper den 24. marts og dræbte alle om bord.

Supporters
Klubbens officielle fanklub er Roj Fans, der dannes af et par tilhængere fra Västerås 2010.

Spillertrup

Trænere

Trænerstab 2018

 Azrudin Valentic – Cheftræner
 Amir Azrafshan - Assisterende træner
 Peter Björklund – Målmandstræner
 Omar Fandi – Materialeforvaltere 
 Niclas Dymling – Kiropraktor
 Pálmar Hreinsson – Fysioterapeut
 Masih Khedri – Læge

Oversigt sidst opdateret: .

Trænere gennem tiden

Placeringer gennem årene

Referencer 

Fodboldklubber i Sverige
Etableret i 2004